Adrien Baillet (1649-1706) – presbitero, teologo e letterato francese
 Philippe Baillet (1940-2015) – cestista francese
 Theodor Baillet-Latour (1780-1848) – generale austriaco

Pagine correlate
 De Baillet-Latour